Oriola, municipi del País Valencià a la comarca del Baix Segura 
 Oriola (Odèn), masia al municipi d'Odèn a la comarca del Solsonès 
 Oriola (Portugal), freguesia de Portugal que pertany al municipi de Portel al districte d'Évora (regió de l'Alentejo)
 Catedral d'Oriola, catedral de la diòcesi Oriola-Alacant a la comarca del Baix Segura 
 Pierre Oriola (Tàrrega, l'Urgell, 1992), basquetbolista català
 Oriola o Centaurea melitensis, espècie de card
 Manuel Bertran i Oriola Poeta Català nascut al Bages.